

Кадишево — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Кадишево — присілок, Лямбірський район, Мордовія